Hellin ist der Name folgender Personen:

 Hellin de Wavrin († 1191), Seneschall von Flandern und Kreuzritter

Siehe auch:
 Hellín, Gemeinde in Spanien in der Provinz Albacete in der autonomen Region Kastilien-La Mancha
 Hellin-Regel, eine Hypothese über die Häufigkeit von Mehrlingsschwangerschaften